Schulthess ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Fischer Schulthess (* 1969), Schweizer Journalistin und Autorin
 Anton von Schulthess (1855–1941), Schweizer Entomologe
 Armand Schulthess (1901–1972), Schweizer Künstler
 Barbara Schulthess (1745–1818), Schweizer Salonnière
 Benno Schulthess (1938–2014), Schweizer Maler, Grafiker und Bildhauer 
 Edmund Schulthess (1868–1944), Schweizer Politiker (FDP)

 Friedrich Schulthess (1804–1869), Schweizer Verleger
 Friedrich Schulthess (Orientalist) (1868–1922), Schweizer Orientalist
 Friedrich Meyer-Schulthess (1792–1870), Schweizer Offizier und Maler
 Fritz von Schulthess (1902–1991), Schweizer Unternehmer und Entwicklungsexperte
 Fritz von Schulthess-Rechberg (1848–1905), Schweizer Ingenieur

 Heinz Schulthess (* 1939), Schweizer Unternehmer und Autorennfahrer
 Johannes Schulthess (1763–1836), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Johann Georg Schulthess (der Ältere), (1724–1804), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Johann Georg Schulthess (auch Johann Georg Schultheiss; 1758–1802), Schweizer Theologe
 Karl Gustav von Schulthess-Rechberg (1792–1866), Schweizer Numismatiker 
 Karl Johann Jakob Schultheß (1775–1855), Schweizer Maler
 Konstanze von Schulthess (Konstanze von Schulthess-Rechberg; * 1945), deutsche Schriftstellerin
 Ludwig Schulthess (1805–1844), Schweizer Ingenieur und Zeichner
 Oscar Schulthess-Reimann (1871–1953), Schweizer Chemiker
 Otto Schulthess (1862–1939), Schweizer Klassischer Philologe
 Peter Schulthess (Informatiker) (* 1945), Schweizer Informatiker
 Peter Schulthess (* 1953), Schweizer Philosoph
 Philipp von Schulthess (* 1973), deutsch-schweizerischer Schauspieler
 Rudolf Schulthess (1903–1977), Schweizer Bauingenieur
 Walter Schulthess (1894–1971), Schweizer Komponist
 Werner Schulthess (1924–2011), Schweizer Käser und Entwicklungshelfer
 Wilhelm Schulthess (1855–1917), Schweizer Arzt

Schulthess ist der Name folgender Unternehmen:
 Schulthess Group, Schweizer Industrieunternehmen 
 Schulthess Juristische Medien, Schweizer Buchverlag

Siehe auch:
 Schulthess Buttress, Felsenkliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Schultheiß, Amtsbezeichnung
 Schultes, Familienname